Puerto Bolívar ist der Name folgender Orte: 

 Puerto Bolívar (Ecuador), Hafenstadt in der Provinz El Oro, Ecuador 
 Puerto Bolívar (Kolumbien), Hafenstadt in der Provinz La Guajira, Kolumbien 
 Puerto Bolívar (Sucumbíos),  Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Putumayo der ecuadorianischen Provinz Sucumbíos